Nandambakkam kan syfta på följande platser:

Indien 

 Nandambakkam (ort), Tamil Nadu, Kancheepuram, 
 Nandambakkam (samhälle), Tamil Nadu, Kancheepuram, 

Robotskapade Indienförgreningar